Caraciobanu:
 Dumitru Caraciobanu
 Strada Dumitru Caraciobanu din Chișinău

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din turcă